

Cinema 
Lip Service, film del 1999 diretto da Ted Nicolaou
Lip Service, film del 2001 diretto da Shawn Schepps

Televisione 
Audience ad ogni costo (Lip Service), film per la televisione del 1988 diretto da William H. Macy
Lip Service, programma televisivo andato in onda negli Stati Uniti tra il 1992 e il 1994
Lip Service, programma televisivo del 2006 presentato da Holly Willoughby e Spencer Brown
Lip Service, serie televisiva  britannica del 2010

Musica 
Lip Service, singolo dei Wet Wet Wet del 1992
Lipservice, album dei Gotthard del 2005